Bryan kan henvise til:

Steder 
 Bryan, Californien
 Bryan, Kentucky
 Bryan, Ohio
 Bryan, Texas
 Bryan, Wyoming, en spøgelsesby i Sweetwater County i Wyoming
 Bryan Township (flertydig)

Se også 
 O'Bryan (født i 1961), amerikansk singer-songwriter
 Bryant (flertydig)
 Brian (flertydig)
 Brianna (flertydig)
 Brianna (navn)
 Bryanne
 Justice Bryan (flertydig)